Алекса́ндр Яроше́нко:
 Ярошенко, Александр Ильич (1912—1970) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Ярошенко, Александр Сергеевич (1962—1999) — Герой Российской Федерации.